Giordano Colausig – calciatore italiano
 Giordano Colausig, più noto come Giordano Colaussi – calciatore italiano 
 Luigi Colausig, più noto come Gino Colaussi – calciatore italiano